Essa é a lista de bairros de Teresópolis, que são as divisões oficiais do município brasileiro supracitado, localizado no interior do estado do Rio de Janeiro. Estão considerados os bairros oficiais, dispostos por meio da Lei Municipal nº 1658, de 28/12/1995, em associação com dados do censo demográfico de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Bairros de Teresópolis 

Bairros de Teresópolis